Марк Теренцій Варрон
 Марк Теренцій Варрон Лукулл